Dodin steht für:

 Dodin, eine chemische Verbindung aus der Gruppe der Guanidinsalze

Dodin ist der Familienname folgender Personen:

 Océane Dodin (* 1996), französische Tennisspielerin
 Patrice Dodin († 1979), französischer Motorradrennfahrer